Franciaország
Montreuil, település Eure-et-Loir megyében
Montreuil, település Pas-de-Calais megyében
Montreuil, település Seine-Saint-Denis megyében
Montreuil, település Vendée megyében